Le nom de Zeller est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Adrien Zeller (1940-2009), homme politique français.
 André Zeller (1898-1979), général d'armée français ayant participé au putsch des généraux d'Alger en 1961, frère d'Henri Zeller, fils de Léon Zeller.
 Carl Zeller (1842-1898), compositeur d'opérettes autrichien.
 Christian Zeller (1822-1899), mathématicien wurtembergeois.
 Eduard Zeller (1814-1908), philosophe allemand.
 Eva Zeller (1923-2022), poétesse allemande.
 Florian Zeller (1979-), écrivain et réalisateur français.
 Fred Zeller (1912-2003), homme politique, écrivain et peintre français.
 Guillaume Zeller (1979-), journaliste français, petit-fils d'André Zeller.
 Heidi Zeller-Bähler (1965-), skieuse alpine suisse.
 Henri Zeller (1896-1971), général d'armée français, chef d'état-major des armées, frère d'André Zeller, fils de Léon Zeller.
 Joachim Zeller (1952-2023), homme politique allemand.
 Jules Zeller (1813-1900), historien français.
 Karl Zeller (né en 1961), homme politique italien.
 Katrin Zeller (1979-), fondeuse allemande.
 Léon Zeller (1868-1945), général de division français, résistant, père d'André et d'Henri Zeller.
 Lisa-Maria Zeller (1992-), skieuse alpine autrichienne.
 Maurice Zeller (1895-1946), militaire et collaborateur français des nazis sous l'Occupation.
 Philipp Christoph Zeller (1808-1883), entomologiste allemand.
 Philippe Zeller (né en 1952), diplomate français, ambassadeur de France.
 Tyler Zeller (1990-), joueur américain de basket-ball.

Divers 
 Zeller est une chocolaterie à Genève.

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien